Chastellain ou Chastelain peut désigner :

Patronyme

Chastelain 
 Charles Chastelain, compositeur franco-flamand du 
 Georges Chastelain, historiographe flamand du 
 Pierre Chastelain, (1709-1782), bénédictin rémois spécialiste de la vigne

Chastellain 
 Jacques Chastellain (1885-1965), homme politique français
 Jean Chastellain (1490-1541), maître-verrier 
 Jean-Claude Chastellain (1747-1824), homme politique français
 Pierre Chastellain, chanteur suisse
 Pierre Chastellain, jésuite et un missionnaire canadien